Le macaron est un petit gâteau granuleux et moelleux à la forme arrondie ;
 Le mascaron désigne en architecture un élément de décoration qui peut être placé à différents endroits d'une structure (un bâtiment, un pont, un navire...). Il s'agit d'un visage ou d'un masque, en général grimaçants. 
 Les macarons sont un type de coiffure ;
 Le macaron est également un autre nom pour désigner un badge.
 Le macaron était le surnom donné par les Toulonnais au petit train à voie métrique reliant  Toulon et Saint-Raphaël (Var)
 Le macaron est le nom donné improprement à l'étoile, une unité d'évaluation que le guide Michelin attribue à certains restaurants. Un restaurant peut ainsi, selon les critères de jugement du jury du guide, se voir attribuer jusqu'à trois macarons (trois étoiles en réalité).
 Le macaron d'un disque vinyle désigne son étiquette ronde centrale.
 le macaron d'Amiens

Voir aussi 
Macaronique